Strada est un mot italien qui signifie « route » et un mot roumain qui signifie « rue ».

Patronyme 

 Alfonsina Strada (1891-1959), cycliste italienne ;
 Anna Maria Strada, soprano italienne du  ;
 Famien Strada (1572-1649), historien et jésuite italien ;
 Gino Strada (1948-2021), chirurgien italien ;
 Jacopo Strada (1507-1588), peintre et architecte italien ; 
 Kateřina Stradová (1579-1629), aussi Catherina Strada, maîtresse de Rodolphe II, empereur du Saint-Empire ;   
 Vespasiano Strada (1582-1622), peintre et graveur italien.

Autres 
 La strada, un film réalisé par Federico Fellini (1954).
 La strada lunga un anno, un film réalisé par Giuseppe De Santis (1958).
 Castions di Strada, une commune italienne du Frioul-Vénétie julienne.
 StraDa Films, société grecque de distribution de films ;
 Fiat Strada, un modèle de pick-up.